Argentína
San Clemente, település Córdoba tartományban, Santa María megyében

 Chile
San Clemente, község Maule régióban, Talca tartományban

 Olaszország
San Clemente, település Emilia-Romagna régióban, Rimini megyében
San Clemente, római katolikus bazilika Rómában

 Spanyolország
San Clemente, egy község Cuenca tartományban

 USA
San Clemente, település Kaliforniában